Opaque - Brytyjski zespół muzyczny założony w 2006 w Peterborough, grający muzykę folkową, alternatywną.

Dyskografia

Albumy studyjne 
 The Last Moustache (2006)
 Break The Circle (2009)
 New Beginnings (2013)
 A Little Belief (New Album) (2015)
 Seems Ridiculous (2019)

Single 

 The Liechtensteiner Polka (2015)

Przypisy 

Brytyjskie zespoły folkowe